

Communes 

 Saint-Brice, commune française de la Charente
 Saint-Brice, commune française de la Gironde
 Saint-Brice, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Bourran
 Saint-Brice, commune française de la Manche
 Saint-Brice, commune française de la Mayenne
 Saint-Brice, commune française de l'Orne
 Saint-Brice, commune française de Seine-et-Marne
 Saint-Brice, ancienne commune française de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Chaumont-en-Vexin
 Saint-Brice-Courcelles, commune française de la Marne
 Saint-Brice-de-Landelles, commune française de la Manche
 Saint-Brice-en-Coglès, ancienne commune française d'Ille-et-Vilaine, aujourd'hui intégrée à Maen Roch
 Saint-Brice-sous-Forêt, commune française du Val-d'Oise
 Saint-Brice-sous-Rânes, commune française de l'Orne
 Saint-Brice-sur-Vienne, commune française de la Haute-Vienne

Voir aussi 

 Saint-bris
 Saint-Bris-le-Vineux
 Saint-Bris-des-Bois
 Gonzague Saint Bris. 
 Massacre de la Saint-Brice